Einhausen – comune dell'Assia
 Einhausen – comune della Turingia